Ліндгольм () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Гампус Ліндгольм (1994) — шведський хокеїст.
 Еліас Ліндгольм (1994) — шведський хокеїст.

Шведські прізвища